5 км, 5-й киломе́тр, Пя́тый киломе́тр может означать:
 железнодорожные объекты
 5 км — железнодорожная платформа на линии Брянск — Гомель, Московская железная дорога, расположенная в Фокинском районе города Брянска. Код 200017
 5 км — заброшенный остановочный пункт на однопутной линии Выборг — Вещево, в Выборгском районе Ленинградской области, входит в черту города Выборга. 
 5 км — платформа во Всеволожском районе Ленинградской области.
 пост 5 км, пост Пятый Километр — платформа в Санкт-Петербурге. 	Код 037043
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 948116
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 950012
 5 км —  пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871234
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 216477
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код  202070
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 174359
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206225
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 022122
 5 км —  пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 018447
 5 км —  пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 017923
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 510083
 5 км —  пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 607522
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская   железная дорога, участок Сакмарская — Оренбург. Код 811924
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская   железная дорога, участок Челябинск-Главный — Еманжелинск. Код 800539

 5 км —  пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 356615
 5 км —  пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 373339
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, участок Основа — Купянск-Сортировочный. Код 431017

 5 км —  пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556513

 5 км —  пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 576023

 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код 456832
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код  471137

 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 483223
 5 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 483632
 населённые пункты
 Пятый Километр — посёлок при станции во Всеволожском районе Ленинградской области.
 
 5 км — посёлок в Пермском крае.
 Пятый Километр — посёлок Каргасокского сельского поселения Томской области.